Vitamin – manga di Keiko Suenobu del 2001
 Vitamin – singolo di Andrea del 2017